Сенько́вич — українське прізвище.

Відомі носії 

 Сенькович Федір — львівський маляр.

Українські прізвища